Tadeusz Zagajewski (ur. 1890) – poseł na Sejm II Rzeczypospolitej
 Tadeusz Zagajewski (1912–2010) – polski elektryk i elektronik